Neue Allianz bezeichnet

 ein politisches dänisches Bündnis, siehe Liberal Alliance
 ein Oppositionsbündnis in Georgien, Neue Allianz (Georgien)
 eine liberale politische Partei in Mexiko, siehe Nueva Alianza